Станетинци се може односити на:

Словенија

 Станетинци (Церквењак), насељено место у општини Црквењак, регија Подравска
 Станетинци (Свети Јуриј об Шчавници), насељено место у општини Свети Јуриј об Шчавници, регија Помурска